Името Одринци носят две български села:
 Одринци, Язовир
 Одринци, област Добрич
 Одринци, област Хасково